Юсуфия (Ирак)
 Юсуфия (Марокко)